Corgo steht für:

 Corgo, Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Celorico de Basto
 Corgo (Fluss), Fluss in Portugal